— железнодорожная станция на линии Намбоку, расположенная в специальном районе Бункё в Токио. Станция обозначена номером N-12. В окрестностях станции расположен Токийский университет. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Планировка станции 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 Tokyo Metro: Станция Тодаймаэ